Söcking ist der Ortsname von
 Söcking (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Söcking (Starnberg), Ortsteil der Stadt Starnberg, Landkreis Starnberg, Bayern
 Socking (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern